Himeji pode se referir a:
Himeji (Hyōgo), cidade na Prefeitura de Hyōgo
Castelo de Himeji, castelo situado em Himeji
Domínio de Himeji, feudo do Período Edo

Desambiguação